Fagiano – nome volgare di uccelli appartenenti alla famiglia dei Phasianidae
 Fagiano – figura araldica
 Fagiano Okayama Football Club – società calcistica giapponese

Pagine correlate 

Fagiani